Дмитрий Майборода:
 Майборода, Дмитрий (род. 1993) — российский пианист.
 Майборода, Дмитрий Александрович (1980—2014) — украинский военнослужащий, Герой Украины.